Торгом — имя собственное, выступает в виде личных имён:
 Торгом (более известен как Фогарма) — библейский послепотопный патриарх.
 Торгом II (в миру Аветис Манукян; 1919—2012) — 96-й Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви (1990—2012).